Махмут «Турецкий танк» Демир (); , Сулуова, ил Амасья, Турция — турецкий борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

Биография 

Начал заниматься борьбой в 1984 году.

В 1986 году занял шестое место на чемпионате мира среди юниоров и 4 место на чемпионате Европы в возрастной категории espoir. В 1987 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров. В 1988 году занял 5 место на чемпионате Европы в возрастной категории espoir. В 1989 году, выступив на чемпионате мира среди взрослых, остался пятым, а в возрастной категории espoir стал серебряным призёром. В 1990 году среди взрослых стал бронзовым призёром чемпионата Европы и занял седьмое место на чемпионате мира, а в возрастной категории espoir победил на чемпионате Балкан. В 1991 году стал победителем Средиземноморских игр, бронзовым призёром чемпионата Европы и был пятым на чемпионате мира. В 1992 году стал серебряным призёром чемпионата Европы.

На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в категории до 130 килограммов (супертяжёлый вес). Участники турнира, числом в 15 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. В каждой группе определялись пять борцов с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений), они разыгрывали между собой места с первое по десятое. Победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места и так далее. Махмут Демир потерпел поражение от канадца Джеффа Ту и занял второе место в группе. В схватке за третье место проиграл и остался четвёртым.

В 1992 году остался четвёртым на розыгрыше Кубка мира. В 1993 году стал чемпионом Европы, в 1994 году завоевал звание чемпиона мира, остался на втором месте на чемпионате Европы и на шестом на Гран-при Германии. В 1995 году вернул себе звание чемпиона Европы, был третьим на розыгрыше Кубка мира, а на чемпионате мира был лишь пятым. В 1996 году подтвердил звание чемпиона Европы и был на седьмом месте Гран-при Германии.

На Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте боролся в категории до 130 килограммов (супертяжёлый вес). После первого круга, борцы делились на две таблицы: победителей и побеждённых. Победители продолжали бороться между собой, а побеждённые участвовали в утешительных схватках. После двух поражений в предварительных и классификационных (утешительных) раундах, борец выбывал из турнира. В ходе турнира, таким образом, из таблицы побеждённых убывали дважды проигравшие, но она же и пополнялась проигрывающими из таблицы победителей. В конечном итоге, определялись восемь лучших борцов. Не проигравшие ни разу встречались в схватке за 1-2 место, выбывшие в полуфинале встречались с победителями утешительных схваток и победители этих встреч боролись за 3-4 места и так далее. В категории боролись 18 спортсменов. Махмут Демир, в тяжёлых встречах смог победить всех соперников и стал чемпионом олимпийских игр.

После олимпиады, в 1997 году, оставил карьеру в большом спорте. Занимается бизнесом: с 1996 до 2010 года являлся председателем совета директоров свекловодческого кооператива в Амасье и фабрики по производству сахара. Также возглавляет строительную фирму, занятую жилищным строительством.

В Сулуове именем борца назван спортивный комплекс; Махмут Демир является почётным президентом спортивного клуба Amasya Şekerspor Kulübü.

Женат, отец двоих детей.

Награды 
 .

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Турции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Турции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы супертяжёлого веса
Чемпионы Европы по вольной борьбе